Рудница може бити:
Рудница, насељено место у општини Рашка (Србија) са 300 становника
Рудница, насеље у општини Пљевља у Црној Гори са 102 становника 
Рудница, насељено место у општини Тутин (Србија) са 74 становника